Dirk Breebaart (1899-1983), burgemeester van o.a. Zijpe
 Dirk Breebaart (1905-2002), burgemeester van Hoogwoud